Ibrahima Sonko (Bignona, 22 de janeiro de 1981) é um futebolista senegalês. Atua como zagueiro no clube turco Akhisar Belediyespor.

Carreira 
Sonko integrou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2008.

Ligaçães externas 

Futebolistas do Senegal
Senegaleses de ascendência francesa
Futebolistas do Grenoble Foot 38
Futebolistas do Brentford F.C.
Futebolistas do Reading F.C.
Futebolistas do Stoke City F.C.
Futebolistas do Hull City A.F.C.
Futebolistas do Portsmouth F.C.
Futebolistas do Ipswich Town F.C.
Futebolistas do Akhisar Belediyespor
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008